Голдфилд има више значења:
 Голдфилд (Колорадо)
 Голдфилд (Невада)
 Голдфилд (Ајова)